Dorfkirche Wulfersdorf steht für:

 Dorfkirche Wulfersdorf (Tauche)
 Dorfkirche Wulfersdorf (Wittstock/Dosse)